Thomasberger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Thomasberger (* 1951), deutscher Literaturwissenschaftler
 Augustin Johann Thomasberger (1676–1734), mährischer Bildhauer
 Susanne Thomasberger (* 1962), österreichische Bühnenbildnerin

Siehe auch:
 Thomasberg
 Thomas Berger